«Містер і місіс Сміт» — фільм Альфреда Хічкока 1941 року
 «Містер і місіс Сміт» — телесеріал 1996 року.
 «Містер і місіс Сміт» — фільм Дага Лаймана 2005 року